Type 59 (carro armato) – carro armato di produzione cinese.
Type 59 – copia cinese della pistola sovietico-russa Makarov PM
Type 59-1 – copia cinese del cannone sovietico M-46 130 mm
Type 59 – copia cinese del cannone antiaereo sovietico S-60 calibro 57 mm
Type 59 – KS-19 calibro 100 mm
Vz-59 – mitragliatrice leggera di produzione cecoslovacca
Type 59 – copia cinese della granata a frammentazione sovietica RGD-5

pl:Type 59
th:ไทพ 59